Гіади (у давньогрецькій міфології) — сестри-німфи, що дуже любили свого брата Гіаса.
 Гіади — зоряне скупчення в сузір'ї Тельця, назване ім'ям міфічних Гіад.